8-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд прошёл в городах Нючёпинг и Норрчёпинг с 25 декабря 1983 года по 3 января 1984 года. Звание чемпиона мира разыгрывали восемь сборных по круговой системе. Победу одержали хоккеисты сборной СССР, 2 место заняла сборная Финляндии. Бронзовые медали достались сборной Чехословакии.

Итоговая таблица 

, заняв последнее место, выбыла в Группу В.

Результаты

Рейтинг и статистика

Лучшие бомбардиры

Награды 
Лучшие игроки, выбранные дирекцией ИИХФ

 Вратарь:  Аллан Перри
 Защитник:  Алексей Гусаров
 Нападающий:  Раймо Хелминен

Команда всех звезд, выбранная СМИ

 Вратарь:  Евгений Белошейкин
 Защитники:  Алексей Гусаров —  Франтишек Мусил
 Нападающие:  Петр Росол —  Раймо Хелминен —  Николай Борщевский

Группа B 
Матчи состоялись 19 — 25 марта в Кане (Франция).

Предварительный раунд 
Группа A

Группа B

Финальный раунд 
Квалификация Группы А

Утешительная группа

, заняв 1 место в группе B, завоевала путёвку на Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1985.  выбыла в группу С.

Лучшие бомбардиры

Награды 
Лучшие игроки, выбранные дирекцией ИИХФ

 Вратарь:  Андреас Салат
 Защитник:  Збигнев Бруяк
 Нападающий:  Гейр Хофф

Группа C 
Матчи состоялись 25 — 31 марта в Варезе (Италия).

Предварительный раунд 
Группа A

Группа B

Финальный раунд 
Квалификация Группы А

Утешительная группа

, заняв 1 место в группе С, вышла в группу B.

Лучшие бомбардиры

Награды 
Лучшие игроки, выбранные дирекцией ИИХФ

 Вратарь:  Константин Михайлов
 Защитник:  Роберт Оберраух
 Нападающий:  Габор Худак

Ссылки 
 Хоккейный архив
 История молодёжных чемпионатов мира по хоккею с шайбой
 МЧ на сайте hokej.snt.cz
 Символические сборные на молодёжных чемпионатах мира

1983 год в хоккее
Декабрь 1983 года
Январь 1984 года
Март 1984 года
Спорт в Швеции в 1983 году
Спорт в Швеции в 1984 году
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Швеции
Спортивные соревнования в Норрчёпинге
Спорт в Италии в 1984 году
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Италии
Международные соревнования по хоккею с шайбой во Франции